N24 oder N 24 steht für:

 N24, früherer Name des deutschen Fernsehsenders Welt, siehe Welt (Fernsehsender) #N24

Straßen in Europa:
 Nationalstraße 24 (Belgien), Nationalstraße in Belgien
 Route nationale 24, Nationalstraße in Frankreich
 N24, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Liste der Nationalstrassen der Schweiz #Stand 2020

Straßen in Afrika:
 N24 (Burkina Faso), Fernstraße in Burkina Faso
 N24 (Guinea), Fernstraße in Guinea
 N24 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße im Kongo
 N24 (Niger), Fernstraße in Niger
 N24 (Togo), Fernstraße in Togo